A+, vércsoport
 A+, osztályzat

 A+ vagy Anime+, 2004 és 2007 között működő animecsatorna Kelet-Közép-Európában
 A-Plus, amerikai sarki üzletlánc
 A-Plus Entertainment, pakisztáni televízióadó
 A+, programozási nyelv
Személyek
 A+, Andre Levins, amerikai rapper
 A-Plus, Adam Carter, amerikai rapper